

Geografia 
 Azambuja – municipio portoghese situato nel distretto di Lisbona
 Azambuja – freguesia del municipio omonimo

Persone 
 Diogo de Azambuja (1432-1518) – esploratore e militare portoghese